Балей — українське та іспанське прізвище.

 Балей Вірко Петрович (1938) — український диригент, піаніст, композитор, музичний діяч
 Ектор Балей (1955) — колишній аргентинський футболіст, воротар, чемпіон світу 1978 року
 Балей Петро Несторович (1912-2003) — український письменник, перекладач, журналіст
 Балей Степан-Максим Володимирович (1885-1952) — український психолог, шевченкознавець

 Балей — місто, районний центр, Забайкальський край, Росія

Українські прізвища